

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 China Grove – città della Contea di Rowan, Carolina del Nord
 China Grove – città della Contea di Bexar, Texas

Musica 
 China Grove – singolo dei The Doobie Brothers del 1973, dall'album The Captain and Me